Петрово — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Петрово — деревня в Городокском районе Витебской области.
 Петрово — деревня в Воложинском районе Минской области.
 Петрово — деревня в Мядельском районе Минской области.
 Петрово — хутор в Столбцовском районе Минской области.

Болгария 
 Петрово — село в Благоевградской области;
 Петрово — село в Старозагорской области.

Босния и Герцеговина 
 Петрово — город
 Петрово — община

Казахстан 
 Петрово — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.

Македония 
 Петрово — в общине Гевгелия.

Россия 
 Владимирская область
 Петрово — деревня в Судогодском районе.
 Вологодская область
 Петрово — деревня в Бабаевском районе.
 Петрово — деревня в Вожегодском районе.
 Петрово — деревня в Усть-Кубинском районе.
 Петрово — деревня в Устюженском районе.
 Ивановская область
 Петрово — деревня в Верхнеландеховском районе.
 Петрово — деревня в Ильинском районе.
 Петрово — деревня в Лухском районе.
 Петрово — деревня в Палехском районе.
 Петрово — деревня в Пучежском районе.
 Петрово — деревня в Родниковском районе.
 Петрово — деревня в Юрьевецком районе.
 Иркутская область
 Петрово — село в Жигаловском районе.
 Калининградская область
 Петрово — посёлок в Гурьевском районе.
 Калужская область
 Петрово — деревня в Боровском районе.
 Петрово — деревня в составе города Калуга.
 Петрово — деревня в Малоярославецком районе.
 Петрово — деревня в Ферзиковском районе.
 Карелия
 Петрово — деревня в Медвежьегорском районе.
 Костромская область
 Петрово — деревня в Судиславском районе.
 Ленинградская область
 Петрово — деревня в Бокситогорском районе.
 Петрово — деревня в Гатчинском районе.
 Петрово — деревня в Кировском районе.
 Липецкая область
 Петрово — деревня в Задонском районе.
 Марий Эл
 Петрово — деревня в Сернурском районе.
 Москва
 Петрово — деревня в Троицком административном округе.
 Петрово — бывшая деревня в районе Тушино.
 Московская область
 Петрово — деревня в Истринском районе.
 Петрово — деревня в Коломенском районе.
 Петрово — деревня в Можайском районе.
 Петрово — село в городском округе Серебряные Пруды.
 Петрово — деревня в Ступинском районе.
 Нижегородская область
 Петрово — деревня в Воскресенском районе.
 Петрово — деревня в Ковернинском районе.
 Петрово — деревня в Уренском районе.
 Новгородская область
 Петрово — деревня в Мошенском районе.
 Петрово — деревня в Окуловском районе.
 Петрово — деревня в Поддорском районе.
 Петрово — деревня в Солецком районе.
 Петрово — деревня в Холмском районе.
 Омская область
 Петрово — село в Тарском районе.
 Петрово — село в Тевризском районе.
 Орловская область
 Петрово — деревня в Корсаковском районе.
 Петрово — деревня в Свердловском районе.
 Петрово — деревня в Хотынецком районе.
 Пермский край
 Петрово — деревня в Усольском районе.
 Псковская область
 Петрово — деревня в Великолукском районе.
 Петрово — деревня в Дедовичском районе, Пожеревицкая волость, у деревни Вышегород.
 Петрово — деревня в Дедовичском районе, Пожеревицкая волость, у деревни Дубровка.
 Петрово — деревня в Куньинском районе.
 Петрово — деревня в Невельском районе.
 Петрово — деревня в Новоржевском районе.
 Петрово — деревня в Островском районе.
 Петрово — деревня в Порховском районе.
 Петрово — деревня в Псковском районе.
 Ростовская область
 Петрово — слобода в Советском районе.
 Рязанская область
 Петрово — деревня в Кораблинском районе.
 Петрово — село в Ряжском районе.
 Саратовская область
 Петрово — село в Аткарском районе.

 Свердловская область
 Петрово — деревня в Туринском городском округе.
 Смоленская область
 Петрово — второе название деревни Большое Петрово в Вяземском районе.
 Петрово — деревня в Ельнинском районе.
 Петрово — деревня в Кардымовском районе.
 Петрово — деревня в Рославльском районе.
 Петрово — деревня в Сафоновском районе.
 Петрово — деревня в Смоленском районе.
 Петрово — деревня в Угранском районе, Арнишицкое сельское поселение;
 Петрово — деревня в Угранском районе, Михалёвское сельское поселение;
 Петрово — деревня в Угранском районе, Русановское сельское поселение;
 Петрово — деревня в Холм-Жирковском районе.
 Петрово — деревня в Ярцевском районе.
 Татарстан
 Петрово — деревня в Пестречинском районе.
 Тверская область
 Петрово — деревня в Андреапольском районе.
 Петрово — деревня в Бежецком районе.
 Петрово — деревня в Бельском районе.
 Петрово — деревня в Вышневолоцком районе.
 Петрово — деревня в Кимрском районе.
 Петрово — деревня в Кувшиновском районе.
 Петрово — деревня в Оленинском районе.
 Петрово — деревня в Пеновском районе.
 Петрово — деревня в Удомельском районе.
 Томская область
 Петрово — деревня в Томском районе.
 Петрово — деревня в Чаинском районе, упразднена в 2014 году.

 Тульская область
 Петрово — деревня в Белевском районе.
 Петрово — деревня в Ленинском районе.
 Ярославская область
 Петрово — деревня в Любимском районе.
 Петрово — деревня в Угличском районе.
 Петрово — деревня в Ярославском районе,  входит в состав Заволжского сельского поселения.
 Петрово — село в Ярославском районе,  входит в состав Туношенского сельского поселения.

Крым 
спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Петрово — село в Белогорском районе.
 Петрово — село в Ленинском районе.

Словакия 
 Петрово — деревня в районе Рожнява Кошицкого края.

Украина 
 Петрово — село во Владимирском районе Волынской области.
 Петрово — село в Софиевском районе Днепропетровской области.
 Петрово — село в Знаменском районе Кировоградской области.
 Петрово — село в Кропивницком районе Кировоградской области.
 Петрово — посёлок в Петровском районе Кировоградской области.
 Петрово — село в Беляевском районе Одесской области.
 Петрово — село в Черниговском районе Черниговской области.
Петрово — до 2000 года название села Пийтерфолво в Виноградовском районе Закарпатской области.

См. также 

 Петрово-Борковский
 Петрово-Висунское
 Петрово-Дальнее
 Петрово-Соловово
 Петрово-Солониха
 Петрово-Федоровка
 Петрово-Хутарь